|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel Alya Malaysian Open) van 2017 vond plaats van 27 februari tot en met 5 maart 2017 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Ashleigh Barty won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Elina Svitolina was het eerste reekshoofd. Zij won haar openingspartij, maar moest voor de tweede ronde verstek laten gaan wegens een onderbeenblessure.

De kwalificante Ashleigh Barty uit Australië won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Japanse Nao Hibino in twee sets. Barty wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltoernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Elise Mertens was het zevende reekshoofd – zij verloor evenwel meteen haar openings­partij. Ook voor haar landgenote Maryna Zanevska viel het doek na de eerste ronde.

De Nederlandse Lesley Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – vervolgens bereikte zij daar de kwartfinale, waarin zij het moest afleggen tegen Hibino.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Varatchaya Wongteanchai en Yang Zhaoxuan hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Wongteanchai speelde samen met Nao Hibino – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Yang en Shuko Aoyama waren als tweede geplaatst, maar strandden eveneens in de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Liang Chen en Zheng Saisai, kon na hun eerste optreden al huis­waarts keren.

Het ongeplaatste Australische duo Ashleigh Barty / Casey Dellacqua won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Nicole Melichar en Makoto Ninomiya in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun derde gezamenlijke titel, de eerste sinds 2014. Dellacqua had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Barty geen.

De Belgische Elise Mertens en İpek Soylu uit Turkije schakelden het tweede reekshoofd uit en bereikten daarmee de halve finale – vervolgens moesten zij de duimen leggen voor Barty en Dellacqua.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Kuala Lumpur 2017
Kuala Lumpur